Tungús o el plural tunguses puede referirse a:

 Las lenguas tunguses.
 Los pueblos tunguses, ambos de Manchuria y el este de Siberia.

Véase también

 Tunguska

en:Tungus